А́кция — в литературоведении значимое для движения событийного ряда(фабулы) действие литературного или фольклорного персонажа, который в этом случае называется актантом. Это действие в фольклористике называется также функцией действующего лица, которое было описано В. Я. Проппом.

Литературоведение
Фольклористика
Структурализм